Calcio
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di calcio femminile italiano
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di calcio maschile italiano
 Coppa Italia 2011-2012 – gare dei turni preliminari
 Coppa Italia 2011-2012 – gare della fase finale
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile italiano
 Coppa Italia Lega Pro 2011-2012 – edizione della competizione di calcio maschile italiano della Lega Pro
 Coppa Italia Serie D 2011-2012 – edizione della competizione di calcio maschile italiano di Serie D
 Coppa Italia Dilettanti 2011-2012 – edizione della competizione di calcio maschile italiano dei Dilettanti
 Coppa Italia Primavera 2011-2012 – edizione della competizione di calcio maschile italiano della Primavera

Hockey su ghiaccio
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio femminile italiano
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile italiano

Hockey su pista
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di hockey su pista maschile

Pallacanestro
 Coppa Italia 2012 – edizione della competizione di pallacanestro femminile italiano
 Coppa Italia di Legadue 2011-2012 – edizione della competizione di pallacanestro maschile italiano della Legadue
 Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2011-2012 – edizione della competizione di pallacanestro maschile italiano

Pallamano
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di pallamano maschile italiano

Pallanuoto
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di pallanuoto femminile italiano
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di pallanuoto maschile italiano

Pallavolo
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di pallavolo femminile italiano
 Coppa Italia 2011-2012 – edizione della competizione di pallavolo maschile italiano
 Coppa Italia di Serie A2 2011-2012 – edizione della competizione di pallavolo femminile italiano della Serie A2
 Coppa Italia di Serie A2 2011-2012 – edizione della competizione di pallavolo maschile italiano della Serie A2